Населението на Молдова през 2014 година според преброяването е 2 856 950 души. През 2019 година се предполага, че е 2 663 251 души.

Възрастов състав 
(2005)
 0-14 години: 20,2% (мъже 459 452 / жени 442 725)
 15-64 години: 69,5% (мъже 1 489 813 / жени 1 606 202)
 над 65 години: 10,3% (мъже 169 038 / жени 288 191)
(2008)
 0-14 години: 16,3% (мъже 361 000 / жени 341 785)
 15-64 години: 72,9% (мъже 1 528 080 / жени 1 622 620)
 над 65 години: 10,9% (мъже 174 448 / жени 296 517)

Естествен прираст 

Под управление на Молдова

Драстичната промяна на данните се дължи както на преброяването, така и на промяна в методологията за броене на постоянно пребиваващото население.

Транснистрия

Етнически състав 
(2014)
 75,1 % – молдовани
 7,0 % – румънци
 6,6 % – украинци
 4,6 % – гагаузи
 4,1 % – руснаци
 1,9 % – българи
 0,7 % – други

Българи в Молдова

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа